Kasteel Batestein (Harmelen)
Kasteel Batestein (Vianen)